sučelje aplikativnog programiranja
 Academic Programs International
 American Petroleum Institute
 Anonima Petroli Italiana
 Anton Pannekoek Instituut, astronimski institut Sveučilišta u Amsterdamu
 Associated Producers Incorporated, podržnica 20th Century Foxa
 Australian Pharmaceutical Industries
 Australian Property Institute
 Academic Performance Index, mjera školskog dosega u Kaliforniji
 Sveučilište Auburn, prije zvano Alabama Polytechnic Institute